achira, inaczej języczek słodkowodny  (Trinectes maculatus) – gatunek ryby
 Achira (islam)